Martin Pierre Duval (né le  à Saint-Léonard, Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Il attaque sa carrière en 1989 dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec en jouant pour le Titan de Laval. En 1994, il rejoint Briançon pensionnaire de Nationale 2 et engagé en Alpenliga. Il a beaucoup voyagé au cours de sa carrière. En 1995, il rejoint les Oilers de Tulsa en CHL. Après un bref passage au HKm Zvolen en Extraliga, il rejoint la Série A et le club de Varese. Il joue également à l'Acroni Jesenice en Slovénie. En 1998, il revient à Briançon en Division 1 cette fois ci puis à Zvolen. En 1999, il joue en LNB suisse. Il repart ensuite au Québec, en LHSPQ. En 2000, il fait un bref passage Oberliga avant de revenir en LHSPQ où il termine sa carrière en 2003.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1989-1990||Titan de Laval||LHJMQ||7||0||1||1||0||-||-||-||-||- 
|-
|1993-1994||Sun Devils de Daytona-Beach||SuHL||4||0||1||1||0||-||-||-||-||-
|-
|1994-1995||Briançon||Nationale 2||23||24||18||42||51||-||-||-||-||-
|-
|1994-1995||Briançon||Alpenliga||11||4||1||5||14||-||-||-||-||-
|-
|1995-1996||Oilers de Tulsa||CHL||9||4||2||6||6||6||2||2||4||9
|-
|1995-1996||Amiens||Élite||2||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|1996-1997||Ice Bats d'Austin||WPHL||28||5||7||12||41||1||0||0||0||0
|-
|1996-1997||Oilers de Tulsa||CHL||31||10||5||15||42||-||-||-||-||-
|-
|1997-1998||HKm Zvolen||Extraliga||2||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|1997-1998||HC Varèse||Série A||31||19||18||37||17||-||-||-||-||-
|-
|1997-1998||HK Jesenice||Slovénie||20||17||18||35||33|| || || || ||
|-
|1998-1999||Chiefs de Laval||LHSPQ||3||0||3||3||0||-||-||-||-||- 
|-
|1998-1999||Briancon||Division 1||32||31||31||62||-||-||-||-||-
|-
|1998-1999||HKm Zvolen||Extraliga||13|| || || || || || || || ||
|-
|1999-2000||HC Olten||LNB||11||1||2||3||4||-||-||-||-||-
|-
|1999-2000||Chiefs de Laval||LHSPQ||23||4||7||11||4||3||0||1||1||0
|-
|2000-2001||Nailers de Wheeling||ECHL||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2000-2001||Bayreuth ESV||Oberliga||14||3||11||14||10||-||-||-||-||-
|-
|2000-2001||Rapides de LaSalle ||LHSPQ||15||4||4||8||4||-||-||-||-||-
|-
|2001-2002||Condors de Jonquière ||LHSPQ||29||16||18||34||30||5||0||0||0||6
|-
|2002-2003||Predateurs de Granby ||LHSPQ||11||0||4||4||0||-||-||-||-||- 
|-
|rowspan="2"|2004-2005||Pol-Vin de Chicoutimi||||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|Comets de Cornwall||||16||4||15||19||4||15||3||6||9||19
|-
|2005-2006||Mercenaires de La Prairie||LHSPAA||10||13||17||30||18||-||-||-||-||-

Voir aussi

Références 

Naissance en  août 1971
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur du HK Jesenice
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur des Oilers de Tulsa
Joueur des Ice Bats d'Austin
Joueur du Titan de Laval
Joueur des Chiefs de Laval
Joueur du HKm Zvolen
Joueur du HC Varèse
Joueur du HC Olten
Joueur des Prédateurs de Granby
Attaquant de hockey sur glace